Сезон 2012—2013 годов стал для ПФК ЦСКА 21-м в высшем дивизионе страны и 21-м в розыгрыше Кубка России, также команда провела свой 19-й сезон в европейских кубковых турнирах.

Состав команды

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.№ 16 закреплён за Сергеем Перхуном.

Дублирующий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Тренерский штаб

Основной состав

Молодёжный состав

Чемпионат России 2012/13

Турнирная таблица

Матчи

Первый круг

Второй круг

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Кубок России 2012/13 

Основная статья: Кубок России по футболу 2012/2013

Матчи

Лига Европы УЕФА 2012/13 

Основная статья: Лига Европы УЕФА 2012/2013

Раунд плей-офф

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФК ЦСКА Москва   

2012/2013
ЦСКА
ЦСКА
2012/2013